Schulschwänzer steht für:

 Schwänzen, absichtliches Fernbleiben vom Unterricht

Siehe auch: 

 Der tapfere Schulschwänzer, Kinderfilm (1967)
 Donald und die Schulschwänzer, Zeichentrick-Kurzfilm (1941)